Sagres peut désigner :

Toponymes

Sagres, municipalité située dans l'État de São Paulo ;

Sagres, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila do Bispo, située dans le district de Faro ;

Architecture
la forteresse de Sagres ou « château de Sagres » ou « fort de Sagres », située sur le territoire de la paroisse de Sagres, et dominant le cap de São Vicente, promontoire rocheux situé à l'extrémité sud-ouest du continent européen sur l'océan Atlantique ;

Gastronomie
la Sagres, une des principales marques de bière portugaise ;

Navires
 Le Sagres I, corvette à voile et vapeur construite en 1858 et mise au rebut en 1898 ayant servi dans la marine portugaise
 Le Sagres II, navire-école de la marine portugaise, c'est un trois-mâts barque lancé en 1896 avec le nom qu'il réutilise aujourd'hui comme navire musée ; Rickmer Rickmers
 Le Sagres III, trois-mâts barque lancé en 1937 avec le nom de Albert Leo Schlageter, actuellement navire-école de la marine portugaise.

Homonymie de toponyme